Eine Kleine Nachtmusik — концертный альбом английской хеви-метал группы Venom, выпущенный в 1986 году. В него вошли записи с двух разных концертов. На первой стороне находится выступление группы 8 октября в Hammersmith Odeon, Лондон. На второй стороне — выступление 4 и 5 апреля 1986 года в рок-клубе «The Ritz». Название Eine Kleine Nachtmusik взято из названия одного из произведений Моцарта и переводится с немецкого как «Маленькая ночная серенада».

Список композиций

Участники 
 Cronos — бас-гитара, вокал
 Mantas — гитара
 Abaddon — ударные

Примечания 

Альбомы Venom